Cet article recense les  de Basse-Silésie, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Basse-Silésie compte 169 , dont :
 78 rurales
 56 mixtes
 35 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy